Магала может означать:
 Магала (Черновицкая область)
 Махала (Дубоссарский район)
 Магала (озеро)
 Магала (разъезд)

См. также 
 Махала